Termenul „Black Widow” se poate referi la:

 Black Widow, (Văduva neagră) film nord-american
 Northrop P-61 un tip de avioane de luptă nord-americane
 Black Widow, o organizație naționalistă din India
 Black Widow, un cântec a reperiței Iggy Azalea

Vezi și 
 Văduva neagră, un gen de păianjeni veninoși